Ситуэлл () — английская фамилия. Известные носители:

 Ситуэлл, Эдит Луиза (1887—1964) — английская поэтесса, прозаик, литературный критик.
  (1892—1969) — английский литератор.
  (1897—1988) — английский литератор.

См. также 
 Джаспер Ситуэлл